Острица — многозначный термин.

Биология 
 Острица или Асперуга () — род растений семейства Бурачниковые.
 Острицы — род первичнополостных червей.

Населённые пункты

Болгария 
 Острица — село в Смолянской области.
 Острица — село в Русенской области.

Россия 
 Острица — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Острица — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Острица — село в Герцаевском районе Черновицкой области.
 Острица — село в Новоселицком районе Черновицкой области.

См. также 

 Острицы — деревня в Порховском районе Псковской области России.